L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 6 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Belinda Bencic, remplacée par  Kaja Juvan
  Paula Badosa, remplacée par  Kristýna Plíšková
  Sorana Cîrstea, remplacée par  Irina Bara
  Alizé Cornet, remplacée par  Kristína Kučová
  Varvara Gracheva, remplacée par  Andrea Petkovic
  Tereza Martincová, remplacée par  Ana Konjuh
  Laura Siegemund, remplacée par  Ysaline Bonaventure
  Sara Sorribes Tormo, remplacée par  Astra Sharma
  Patricia Maria Țig, remplacée par  Magdalena Fręch
  Zhang Shuai, remplacée par  Anna-Lena Friedsam

Lauréates 
La Roumaine Elena-Gabriela Ruse remporte son premier titre WTA en battant en finale Andrea Petkovic. Elle était issue des qualifications.
La paire Jasmine Paolini et Jil Teichmann remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2021
Hambourg
Sport en Allemagne en 2021
Tennis en juillet 2021